Wojciech Skorusa (ur. 4 czerwca 1998 w Zakopanem) – polski biathlonista. Srebrny medalista Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim 2018 w sztafecie mieszanej juniorów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1998